Valle Florido kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Valle Florido, Durango, ort, 
 Valle Florido, San Luis Potosí, ort, Rioverde,